Frevert ist der Familienname folgender Personen:
 Friedrich Frevert (1848–1914), deutscher Lehrer und Heimatdichter
 Louise Frevert (* 1953), dänische Abgeordnete und Pornodarstellerin
 Niels Frevert (* 1967), deutscher Sänger und Songschreiber der Hamburger Band Nationalgalerie
 Ute Frevert (* 1954), deutsche Historikerin
 Walter Frevert (1897–1962), deutscher Forstmann und Jagdschriftsteller

Frevert ist der Name von
 (5137) Frevert, Asteroid des Asteroidengürtels